Nokia 6300 — стільниковий телефон фірми Nokia.

Платформа: Series 40

Посилання 
 Опис на сайті Nokia 
 Сайт присвячений телефону Nokia 6300 

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2006 році